Gargilius ist der Name folgender Personen:

 Quintus Gargilius Antiquus, römischer Konsul (119)
 Quintus Gargilius Martialis, römischer Schriftsteller (3. Jahrhundert)
 Quintus Gargilius Martialis (Eques), römischer Offizier (Kaiserzeit)